Krieg steht für:
 Krieg, mit Waffengewalt ausgetragener Konflikt
 Krieg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Krieg (Roman), Roman von Ludwig Renn
 Krieg (Stück), Stück von Rainald Goetz
 Krieg (Evans), Sachbuch zum Zweiten Weltkrieg von Richard J. Evans
 Krieg (Band), US-amerikanische Black-Metal-Band
 Krieg (Album), Studioalbum des deutschen Rappers King Orgasmus One
 Krieg (Skulptur), Bronzebüste des Künstlers Richard Biringer in Frankfurt-Höchst
 Krieg (2017), deutscher Spielfilm von Rick Ostermann aus dem Jahr 2017

Krieg ist der Name folgender Orte:
 Krieg (Wuppertal), Hofschaft in Wuppertal

Siehe auch:

 Der Krieg
 Kalter Krieg
 Langer Krieg
 Grieg
 Kriegk
 Kriek